Крейденко — украинская фамилия. Известные носители: